Сан Хосе де ла Пења има више значења:

 Сан Хосе де ла Пења (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де ла Пења (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Пења (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Пења (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де ла Пења (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де ла Пења (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де ла Пења (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику